Alexander Strakosch ist der Name folgender Personen:

* Alexander Strakosch (Schauspieler) (1845–1909), österreichischer Schauspieler
 Alexander Strakosch (Ingenieur) (1879–1953), österreichischer Ingenieur und Anthroposoph